Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Ugarow – radziecki działacz partyjny
 Aleksiej Ugarow – białoruski hokeista 
 Fiodor Ugarow – radziecki polityk
 Michaił Ugarow – rosyjski dramaturg, reżyser i scenarzysta
 Walerij Ugarow – radziecki i rosyjski reżyser filmów animowanych oraz animator